Safety ("sicurezza" in inglese) può riferirsi a:

Aviazione 
Safety – contrazione del termine inglese flight safety, sicurezza del volo.

Musica 
 Safety – album di Ty Tabor
 Safety E.P. – EP dei Coldplay del 1998
 Safety – singolo di Dima Bilan e Anastacia del 2010

Sport 
 Safety – azione nel football americano
 Safety – ruolo difensivo nel football americano